L'Expiation – film del 1915 diretto da Louis Feuillade
 L'Expiation – film del 1918 diretto da Camille de Morlhon
 L'Expiation – film del 1923 diretto da Gennaro Dini